Sylvia Chiozzo, conhecida pelo nome artístico Silvinha Chiozzo (São Paulo, 13 de fevereiro de 1938) é uma cantora brasileira.

Era irmã da atriz e acordeonista Adelaide Chiozzo. Foi casada com o locutor Osvaldo Moreira.

Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo